Bridwell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Colburn Bridwell
 A.W. Bridwell